Blyth – miasto w Australii, w stanie Australia Południowa
 Blyth – miasto w Kanadzie, w prowincji Ontario
Miasta Anglii:
 Blyth – miasto w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Blyth – miasto w Anglii, w hrabstwie Nottinghamshire
 Blyth – miasto w Anglii, w hrabstwie Suffolk
Rzeki w Anglii:
 Blyth – rzeka w Anglii, w hrabstwie Northumberland
 Blyth – rzeka w Anglii, w hrabstwie Suffolk